Fort Dodge puede referirse a dos localidades estadounidenses:

  Fort Dodge (Iowa); o
  Fort Dodge (Kansas).